Magasin général, au Canada ou aux États-Unis, lieu où l'on peut se pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour les besoins d'un village.
 Magasin général, une chaîne de grandes surfaces tunisienne
 Magasin général, une série de bandes dessinées de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp